Heard kan som auktorsförkortning betyda:

 Richard W. Heard
 Albert John Heard

Robotskapade auktorsförkortningar